Aardrijkskunde
 Hamburg-St. Pauli, stadswijk van de Duitse stad Hamburg
 Pauli Arbarei, gemeente in de Italiaanse regio Sardinië

Bouwwerk
 St. Pauli-Elbtunnel, tunnel in de Duitse stad Hamburg
 St. Pauli-Landungsbrücken, passagiersterminal in de Duitse stad Hamburg

Personen met de achternaam Pauli
 Adolphe Pauli, Belgisch architect en hoogleraar
 Antonia Lambotte-Pauli, Belgisch politica
 Arthur Pauli, Oostenrijks skispringer
 Carl Pauli, Duits taalkundige
 Christian Pauli, Oostenrijks-Duits voetballer
Elisabeth Pauli, Duitse kunstenares en etnografe
 Georg Pauli, Zweeds kunstenaar
 George Pauli, Nederlands militair en ambtenaar
 Gunter Pauli, Belgisch ondernemer, milieuactivist en schrijver
 Hanna Pauli, Zweeds kunstenares
 Hermann Reinhold Pauli, Duits theoloog en predikant
 Johannes Pauli, Surinaams slaaf en veldwachter in Nederland
 Walter Pauli, Belgisch journalist
 Wolfgang Pauli, Oostenrijks-Amerikaans natuurkundige

Sport
 FC St. Pauli, Duitse voetbalclub

Wetenschap
 Pauli-matrix, term uit de kwantummechanica
 Uitsluitingsprincipe van Pauli, principe uit de kwantummechanica

Zie ook 
 Sankt Pauli (doorverwijspagina)